El topónimo Baileyton puede hacer referencia a dos pueblos de Estados Unidos:

 Baileyton (Alabama), en el estado de Alabama.
 Baileyton (Tennessee), en el estado de Tennessee.